Příjmení Pávek nosí více významných osobností:

 Ludvík Pávek (1837–1907) – rakouský důstojník, člen generálního štábu
 Michal Pávek (* 1985) – český ligový fotbalista, obránce
 Milan Pávek (* 1941) – český spisovatel, humorista a literární historik
 Ondřej Pávek – rozcestník
 Petr Pávek (* 1963) – český politik

Související články 
 Páv